Field je lahko:

 Field, priimek več znanih ljudi
 Field, Minneapolis, Minnesota
 Field, Britanska Kolumbija